Ба́ич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Баич, Ана (род. 1995) — сербская тхэквондистка.
 Баич, Джюро (1921—1942) — Народный герой Югославии.
 Баич, Мате (род. 1995) — хорватский футболист.
 Баич, Стефан (род. 2001) — французский футболист, вратарь.